A tabela periódica estendida foi criada por Glenn Theodore Seaborg em 1969. É uma tabela periódica mais extensa, que adiciona 100 elementos aos 118 já conhecidos. São adicionados dois novos períodos, além dos grupos dos superactinídios e superlantanídios, os quais, além de conter elementos com subnível energético f preenchido, alguns também têm o subnível g preenchido, subnível ainda não encontrado em nenhum elemento atual.

Os símbolos azuis colocados acima das colunas representam a quantidade de elétrons preenchida no subnível mais energético do elemento. Em vermelho, mostra-se o período, ou seja, a camada de valência do átomo.

Ver também 
Tabela periódica
Série química

Ligações externas 
Nome dos Elementos da Tabela Periódica em Português (Europeu)   (inclui os nomes dos elementos artificiais até elemento de nr. atómico 900)

 
Periodica Estendida
Elementos químicos hipotéticos